Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2013–2014. De club uit Noord-Engeland was in het voorafgaande seizoen op de zestiende plaats geëindigd in de eindrangschikking van de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Onder leiding van trainer-coach Alan Pardew, manager sinds 9 december 2010, eindigde Newcastle ditmaal op de tiende plaats. In het toernooi om de FA Cup strandde Newcastle United al de derde ronde, waarin Cardiff City op 4 januari met 2-1 te sterk was. Het winnende doelpunt van de wedstrijd kwam in de 80ste minuut op naam van Frazier Campbell. In de strijd om de Football League Cup ging Newcastle United in de vierde ronde onderuit. Manchester City won op St. James' Park met 2-0 (na verlenging) door treffers van Álvaro Negredo en Edin Džeko.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2013/14 en op de tiende plaats eindigden in de eindrangschikking.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2014
Newcastle United FC